Paleoaprhrodite gallica är en ringmaskart som beskrevs av Alessandrello, Bracchi och Solis-Weiss 2003. Paleoaprhrodite gallica ingår i släktet Paleoaprhrodite, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gallica